Национальный парк За́йон () — национальный парк США в штате Юта, вблизи города Спрингдейл, Юта. Площадь парка 593 км². Основной достопримечательностью является каньон Зайон, длиной 24 км и глубиной до 800 м, вымытый северным рукавом реки Вирджиния в песчаниках Навахо, окрашенных в рыжеватый и бронзовый цвет.

Геология 
Геология каньонов Зайон и Колоб включает девять геологических формаций, в которых представлены отложения 150 миллионов лет, относящиеся преимущественно к мезозойской эре. В различные периоды времени, эта область находилась под воздействием мелких морей, течений, озёр, обширных пустынь. Обширный подъем этого района на 3000 метров, приведший к формированию плато Колорадо, начался 13 миллионов лет назад.

География и климат 
Парк расположен в юго-западной части штата Юта на плато Маркагунт и Колоб, на пересечении трёх североамериканских географических районов: плато Колорадо, Большого Бассейна и пустыни Мохаве. Северная часть парка, носящая название Каньон Колоб, изолирована, и в неё можно попасть со съезда 40 с магистрали 15 штата Юта.

Вершина горы Лошадиное Ранчо (), находящаяся на высоте 2660 м, является самой высокой точкой в парке Зайон. Самая нижняя точка — 1120 м — находится на подъёме Коул Питс Вош протяжённостью 1500 м.

История заселения 
Заселение этого района началось примерно восемь тысяч лет назад. Обнаружены следы небольших семейных групп индейских племен, от одной из которых к 300 году н. э. произошла ветвь полукочевых племен изготовителей корзин Анасази, развившаяся в Новые Анасази к 500 году н. э. В то же время там проживали фремонтцы. Обе эти группы к 1300 году н. э. были вытеснены южными племенами паютов.

Каньон был открыт мормонами в 1858 году и был ими заселен в начале 1860-х годов.

Создание национального парка 
В 1909 году президент США Уильям Тафт с целью сохранения каньона присвоил этому месту статус национального монумента под названием «Национальный Монумент Мукунтувип». Тем не менее в 1918 году исполняющий обязанности директора недавно созданной Службы национальных парков переименовал этот парк в Зайон (Цион), так как предыдущее название не прижилось. Конгресс США узаконил статус национального парка 19 ноября 1919 года. Расположенный на северо-западе каньон Колоб (Kolob) был провозглашен как отдельный «Национальный Монумент Зайон» в 1937 году, а в 1956 году был объединен с национальным парком Зайон.

До создания национального парка, туризм в этой области был развит слабо из-за удаленности и отсутствия сервиса. Начиная с 1910 года, старые железные дороги стали переоборудовать в автотрассы, а в 1917 году была проведена дорога в Каньон Зайон.

Дорога в Каньон Зайон протяжённостью около 10 км заканчивается у Храма Синававы («Синавава» относится к божеству индейского племени паютов в образе койота). После храма дорога сужается, и дальше идут пешеходные тропы в ущелье Зайон Нэрроус (Zion Narrows) шириной 6 метров и высотой до 600 метров. С начала апреля по конец октября из-за загруженности движение по дороге Каньон Зайон ограничено: по ней регулярно курсируют бесплатные автобусы. В остальное время года дорога открыта для личного транспорта.

Въезд в парк с восточной стороны — с дорожной магистрали 9 штата Юта от горы Кармель, дорога проходит через туннель. Наиболее заметными достопримечательностями парка с восточной стороны являются Шашечнообразная Гора (Checkerboard Mesa) и Восточный Храм (East Temple).

Особенностью каньона Колоб является то, что в отличие от других мест плато Колорадо, слои расположены не горизонтально, а под большим наклоном, связанным с геологическими напряжениями и изгибами, происшедшими перед подъемом плато Колорадо. Дорога проходит высоко в горах, температуры там заметно ниже, и это также отражается на растительности.

Литература

Ссылки 
 National Park Service
 

Национальные парки Юты
География округа Айрон (Юта)
География округа Кейн (Юта)
География округа Вашингтон (Юта)